Утреня:

 Утреня — одно из богослужений суточного круга в православной Церкви, имеющее совершаться, согласно Уставу, утром.
 Утреня —  ночное богослужение в католическом оффиции. 
 Утреня — установленное Книгой общих молитв богослужение Церкви Англии.